La denominación Condado de Oldham puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Oldham, condado de Kentucky.
 Condado de Oldham, condado de Texas.